Loul peut désigner :
le loul (ou lul), ancien titre de noblesse sérère
Loul Combres, un céramiste français
l'Eloul (ou loul), un mois du calendrier hébreu
Laudulphe d'Évreux (ou Loul), un saint neustrien
Loul : variante de LOL, abréviation utilisée sur le net.

Voir aussi
Lul